Юкноом-Ч'еєн II, Юкноом-Ч'еєн II Великий (14 вересня 600 — 686) — ахав і калоомте Канульського царства з 636 до 686 року. 
 Юкноом-Ч'еєн I, Юкноом-Ч'еєн I (д/н — бл. 520) — ахав Кануля з бл. 484 до бл. 520 року.